Příjmení Lojda nese více různých osobností:

 Dušan Lojda (* 1988) – český profesionální tenista
 Ján Lojda (* 1956) - slovenský hokejista
 Kateřina Lojdová (1961) – česká herečka, politička a moderátorka
 Kateřina Lojdová (1977) – česká herečka
 Rudolf Lojda (1927–2007) – český violoncellista
 Zdeněk Lojda (1927–2004) – československý patolog a histolog